Hark! The Herald Angels Sing est un chant de Noël anglais populaire écrit par Charles Wesley, avec, dans l'usage courant, une mélodie tirée du  de  Mendelssohn.

Texte

Musique 

L'harmonisation ci-dessous est celle de William H. Cummings (1855):

Enregistrements populaires 
En 2020, de nombreuses églises chrétiennes francophones, après avoir produit ensemble  fin mai, décident de réitérer cette expérience musicale et œcuménique. Le , un enregistrement de Hark! The Herald Angels Sing, traduit et adapté de l'anglais par l'Église Nouvelle Vie, au Québec. Dans cette vidéo apparaissent et chantent des membres d'Églises chrétiennes de diverses confessions, des communautés nouvelles, des chanteurs et compositeurs, ainsi, à la fin, que le footballeur Olivier Giroud, qui lit le texte biblique de la Nativité.

En 2006, le groupe folk rock Blackmore's Night adapte cette chanson sur son album de chants de Noël Winter Carols : la pièce y est enchaînée avec une autre chanson Come All Ye Faithful, adaptée de l'hymne chrétien Adeste Fideles.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chant de Noël
 Charles Wesley

Liens externes 
 Hark! The Herald Angels Sing sur le site de l'IMSLP.

 .

Chant de Noël
Chanson du XVIIIe siècle
Chanson britannique
Chanson interprétée par Blackmore's Night
Cantique ou hymne